Ary Verhaar (1900–1994), Nederlands componist
Theo Verhaar (1954–1999), Nederlands dichter
Thomas Verhaar (1988), Nederlands voetballer